Ліврі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Ліврі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос